Saint-Nazaire (Gard)
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) (havenstad)
Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales)

ook:
Saint-Nazaire-d'Aude, Aude Saint-Nazairois
Saint-Nazaire-de-Ladarez, Hérault
Saint-Nazaire-de-Pézan, Hérault
Saint-Nazaire-des-Gardies, Gard
Saint-Nazaire-de-Valentane, Tarn-et-Garonne
Saint-Nazaire-en-Royans, Drôme
Saint-Nazaire-le-Désert, Drôme
Saint-Nazaire-les-Eymes, Isère  Saint-Nazairois
Saint-Nazaire-sur-Charente, Charente-Maritime